

События 
 В Великом княжестве Московском правит Василий I Дмитриевич.
 В Китае смена правителей из династии Мин. Смерть Чжу Ди. Коронация Чжу Гаочи.
 Возвращение короля Шотландии Якова I из английского плена
 Октябрь — смерть Яна Жижки. Военное руководство переходит к Прокопу Великому и Прокопу Малому. Победа таборитов при Малешове.
 Мир турок с Византией. Мануил II согласился на территориальные уступки и уплату ежегодной дани.
 Начало года — Ле Лой разорвал мирное соглашение. Осень — переход в наступление. Письмо Нгуен Чая китайскому военачальнику Фан Чжэну. Взятие штурмом нескольких крепостей в Тханьхоа.
 Битва под Одоевом. Разгром войск золотоордынского хана Худайдата коалицией Верховских князей.

Родились 
См. также :Категория:Родившиеся в 1424 году
 31 октября — Владислав III Варнский, польский король.

Скончались 
См. также :Категория:Умершие в 1424 году
 8 августа — император династии Мин Чжу Ди, девиз правления Юнлэ.
 11 октября — Ян Жижка, знаменитый вождь гуситов, полководец, национальный герой чешского народа.

См. также